Smyrnium orphanidis är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Smyrnium orphanidis ingår i släktet vinglokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vinglokor
orphanidis